Фёдор Эрдман:
 Эрдман, Фёдор Иванович (1793—1862) — немецкий востоковед.
 Эрдман, Фёдор Христофорович (1778—1846) — русский терапевт, профессор медицины Казанского и Дерптского университетов.